

Musique 
 La Vie en rose est une célèbre chanson d'Édith Piaf.
 La Vie en rose est un groupe de musique japonais.
 La Vie en rose est un groupe de musique coréen.
 La Vie en rose est aussi une chanson de Joane Labelle, chanteuse québécoise, sur l'album ''Histoire sans retour'' sortie en 92. Elle atteindra le sommet du palmarès la même année.

Cinéma 
 La Vie en rose est un film américain de David Butler de 1929 avec Charles Farrell et Janet Gaynor.
 La Vie en rose est un film  américain d'Irving Cummings de 1938 avec Shirley Temple.
 La Vie en rose est un film français de Jean Faurez de 1947.
 La Vie en rose est un court-métrage américain d'animation réalisé par Friz Freleng et Hawley Pratt de 1964.
 La Vie en rose est un film sud-coréen de Kim Hong-Jun de 1994.
 La Vie en rose est un court-métrage de Lilian Cornelis de 1997.
 La Vie en rose, le titre du film La Môme dans de nombreux pays, est un film biographique français réalisé par Olivier Dahan et sorti en 2007.

Bande dessinée 
 La Vie en rose est un manga de Yun Kōga.

Magazine 
 La Vie en rose est un magazine féministe québécois qui a paru de 1980 à 1987.

Magasin 
 La Vie en rose est une chaine de vente de lingerie au Canada.

Voir aussi 
 Ma vie en rose, un film belge dirigé par Alain Berliner